Præsidenten kan henvise til:

 Præsidenten (film fra 1919), en dansk dramastumfilm fra 1919 instrueret af Carl Theodor Dreyer
 Præsidenten (film fra 2011), en dansk dokumentarfilm fra 2011 instrueret af Christoffer Guldbrandsen